Карбівська сільська рада — Вінницька область, Гайсинський район
 Карбівська сільська рада — Кіровоградська область, Добровеличківський район